Андрей Юрьевич Барановский (род. 18 августа 1946) — доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. Руководитель научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского государственного университета. Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа РФ. Член правления Санкт-Петербургского научного общества терапевтов им. С. П. Боткина, Всероссийского научного общества гастроэнтерологов, редакционных советов ряда специализированных журналов. Член Европейской Ассоциации по изучению воспалительных заболеваний кишечника (язвенный колит и болезнь Крона). Член Европейского общества по изучению болезней печени. Председатель Санкт-Петербургского общества гастроэнтерологов, гепатологов, диетологов. Медицинский директор Международного медицинского центра «Юнион Клиник».

Биография 
Родился 18 августа 1946 года в г. Ленинграде. В 1965 году окончил Ленинградское суворовское военное училище, ныне Санкт-Петербургское суворовское военное училище, в 1972-м Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

После окончания военной академии служил в Забайкальском военном округе, в Группе Советских Войск в Германии (ГСВГ). В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изоферменты лактатдегидрогеназы при осложнениях инфаркта миокарда». В 1988 году защитил докторскую диссертацию на тему «Прогноз течения и исходов язвенной болезни желудка». С 1978 по 1992 годы работал в Военно-медицинской академии (г. Ленинград).

С 1992 года по июнь 2016 г.  — заведующий кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (бывш. ГИДУВ, СПб МАПО). С ноября 2016 г. по настоящее время - руководитель центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского государственного университета.  Медицинский директор ММЦ «Юнион Клиник» (Union Clinic) [http://www.unionclinic.ru] . Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа РФ, член Правления Санкт-Петербургского научного общества терапевтов им. С. П. Боткина, Российской Гастроэнтерологической Ассоциации, Всероссийского научного общества гастроэнтерологов, автор более 500 научных трудов, в том числе 35 монографий, 10 изобретений, 38 учебных пособий и руководств для врачей. Под его руководством защищено 22 кандидатских и 3 докторских диссертаций.

Барановский А. Ю. получил большое признание в международных научных и лечебных кругах, имеет большое количество публикаций за рубежом, свободно владеет английским языком, регулярно выступает в качестве приглашенного спикера на основных международных научных медицинских форумах. В январе 2014 г. профессор А. Ю. Барановский награждён почетным дипломом Европейской ассоциации геронтологов и гериатров за монографию «Геронтодиетология» — лучшее научное издание 2014 года в странах Европейского Союза в области геронтологии и гериатрии.

Женат, имеет сына и четырех внуков.

Библиография (основные издания) 
 
 
 
 
 
 Барановский А. Ю. Профилактика и лечение болезней органов пищеварения., 1998.
 Барановский А. Ю., Назаренко Л. И. Советы по питанию россиянам., 1998 г.
 Барановский А. Ю., Шапиро И. Я. Искусственное питание больных., 1999 г.
 Барановский А. Ю., Кондрашина Э. А. Дисбактериоз (дисбиоз) кишечника., 2000 г.
 Барановский А. Ю. Профилактика и домашнее лечение болезней органов пищеварения., 2000 г.
 Руководство по диетологии/ Под ред. проф. А. Ю. Барановского, 2001 г.
 Восстановительное лечение больных после операций на органах пищеварения/ Под ред. проф. А. Ю. Барановского, 2002 г.
 Барановский А. Ю. Болезни обмена веществ., 2002 г.
 Барановский А. Ю. Болезни пожилых., 2002 г.
 Барановский А. Ю. Болезни нарушенного питания., 2008 г.
 Барановский А. Ю., Райхельсон К. Л., Назаренко Л. И. Соевое питание в лечении и профилактике болезней., 2003 г.
 Барановский А. Ю., Симаненков В. И. Домашнее лечение болезней сердечно-сосудистой системы, 2005 г.
 Барановский А. Ю., Каменев О. Ю. Лечение пиявками: теория и практика гирудотерапии., 2006 г.
 Барановский А. Ю., Мазуров В. И., Лила А. М., Зоткин Е. Г. Лечение и профилактика болезней суставов, 2006 г.
 Барановский А. Ю., Кондрашина Э. А., Назаренко Л. И. и др. Диетология. Изд. 2-е., 2007 г.
 Барановский А. Ю., Кондрашина Э. А., Назаренко Л. И. и др. Диетология. Изд. 3-е, 2008 г.
 Барановский А. Ю., Кондрашина Э. А., Назаренко Л. И. и др. Диетология. Изд. 4-е, 2012 г.
 Барановский А. Ю. ,Ардзинов В. Д., Балтрукова Т. Б., и др. Управление медицинским учреждением (Успешное взаимодействие с надзорными органами, персоналом, пациентами и поставщиками), 2010 г.
 Барановский А. Ю., Логунов К. В.,Протопопова О. Б. Болезни оперированного желудка (профилактика и лечение: совместная позиция терапевта и хирурга). Руководство для врачей, 2010 г.
 Барановский А. Ю., Назаренко Л. И. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании здорового и больного человека). руководство для врачей., 2011
 Барановский А. Ю. Геронтодиетология. Книга 1 и книга 2. Издательство «LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG», Germany, 2012.
 Барановский А. Ю., Балакин С. А., Биткулова Л. И. и др. Организация работы санатория. Менеджмент. Практика. Руководство. 2013 г.

Литература 
 

Выпускники Военно-медицинской академии
Гастроэнтерологи
Диетологи